Scheiding kan betrekking hebben een uit elkaar gaan/splitsen op een groot aantal sociale, psychische en fysieke processen.
Een veel gebruikte betekenis is die van scheiding van relatie-partners: echtscheiding
scheiding (kapsel)
Andere voorbeelden zijn:
afvalscheiding
Scheiding der machten
Scheiding van kerk en staat
Galvanische scheiding
Scheiden van een mengsel van stoffen met behulp van een scheidingsmethode

Geografie:
Scheiding (plaats), een plaats op de grens van de Nederlandse provincies Friesland en Groningen.

Zie ook:
Afscheiding (doorverwijspagina)